Francesco Buragina (1966. január 7. –) svájci nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása: autószerelő.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1998-ban lett az I. Liga asszisztense. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2011-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Svájci labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2001-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi asszisztensi munkától 2011-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Egyesült Arab Emírségek a 2003-as ifjúsági labdarúgó-világbajnokságot, Hollandia a 2005-ös ifjúsági labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB Massimo Busacca partbírójaként alkalmazta.

2003-as U20-as labdarúgó-világbajnokság

2005-ös U20-as labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra és Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2010-es labdarúgó-világbajnokság
2008-ban a FIFA JB bejelentette, hogy a Dél-Afrikai rendezésű, a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság lehetséges asszisztensek átmeneti listájára jelölte. A FIFA  JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott voltak a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfeleltek az elvárásoknak, így a FIFA JB Massimo Busacca bíró állandó segítőjeként delegálta az utazó keretbe.

Világbajnoki mérkőzés

---

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Nigéria rendezte a 2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB hivatalnokként foglalkoztatta.

Európa-bajnokság

U16-os labdarúgó-Európa-bajnokság
Anglia rendezte a 2001-es U16-os labdarúgó-Európa-bajnokságot, ahol az UEFA JB partbíróként foglalkoztatta.

---

Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Portugáliába a XII., a 2004-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB Urs Meier játékvezető asszisztenseként foglalkoztatta.

2004-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Konföderációs kupa
Dél-Afrika rendezte a 2009-es konföderációs kupát, ahol a FIFA JB Massimo Busacca játékvezető segítőjeként foglalkoztatta.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 2.

Bajnokcsapatok Ligája

Források 

Svájci labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Élő személyek